En Pologne, Kuków peut faire référence à :

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
Kuków, un village .

dans la voïvodie de Podlachie :
Kuków (Podlachie), un village .
Kuków-Folwark, un village .